Patricio inteligente (España y Latinoamérica) es un episodio de la cuarta temporada de Bob esponja.

Sinopsis 
Todo comienza cuando Patricio y Bob Esponja se encuentran jugando en Los Campos de medusas. Ambos corren muy felices. Patricio se mete en una zona y sigue corriendo aunque Bob Esponja le dice que pare. Hay un cartel que anuncia un acantilado, pero Patricio no puede leerlo hasta que lo atraviesa y cae. Bob Esponja baja corriendo y encuentra la cabeza de Patricio, entonces pregunta si el resto de su cuerpo está en el fondo del pozo que ha quedado, pero Patricio (que aparece sin cabeza junto a él), lo niega, entonces Bob le pasa la cabeza y se la pone. Entonces algo se activa en el cerebro de Patricio, haciendo que se vuelva inteligente y que diga que encuentra la risa de Bob bastante irregular.

Bob le pregunta por qué sus palabras son tan rebuscadas, y Patricio le dice que su vocabulario es altamente extenso. Bob le dice que pueden probar pescar medusas, y le dice que capturó una. Patricio le muestra el dibujo de una medusa y dice que también capturó una sin perturbar su ecosistema. Entonces, Patricio le dice que observen el ambiente que los rodea. Bob dice que es lindo y frágil y Patricio dice que tiene razón, entonces Bob le dice un chiste en el cual una medusa es diferente a una guitarra porque no se puede tocar una medusa. Sin embargo, una medusa pasa, Patricio la agarra y la toca como si fuera una guitarra. Entonces, Bob propone más juegos, que Patricio dice que su diversión es tonta y que no debe jugar a esas cosas. Bob Esponja no se preocupa, debido a que opina que pronto Patricio volverá a la normalidad.

Poco después, Bob Esponja entra en la casa de Patricio y encuentra la casa llena de artefactos de ciencia y estudio y a Patricio vestido de científico y mirando por un microscopio una "subespecie" (que resulta ser Plankton), Plankton está muy enojado por eso. Bob Esponja le ofrece a Patricio ir a visitar a Calamardo y Patricio contesta que debido a que sus deberes científicos han terminado puede participar en sus "triviales actividades". Y se van.

En su casa, Calamardo, se encuentra practicando una pieza con su clarinete. Patricio reconoze perfectamente la pieza al llegar y le dice a Calamardo que podría hacerlo de forma más suave y en otro tono. Calamardo se asombra, diciéndole que nunca había pensado ejecutar la pieza de esa forma y Patricio lo corta, contestando que es porque "raramente piensa". Calamardo lo alaba con que no sabía que supiera tanto de música y le pregunta si quiere ser su mentor musical. Patricio acepta y Calamardo intenta ejecutar la pieza. Le suena tan horrible que Patricio le quita el clarinete y le dice que lo hará él para que aprenda a hacerlo mejor. Sin embargo, ve que el clarinete está muy ensalivado y le da asco usarlo, por lo que se excusa diciéndole que la práctica hace al maestro. Bob Esponja trata de ejecutar la canción con la nariz como flauta, pero Patricio lo para y le dice que aquella pieza es un solo para clarinete. Bob se va muy triste. Calamardo intenta hacerlo pero suena tan horrible que Patricio se enoja, le dice que se busque otro mentor y se va.

Afuera de la casa de Calamardo, Bob Esponja se encuentra con Patricio saliendo de allí y le pregunta si quiere ir a comer con él, pero Patricio le dice que no. Entonces Bob sugiere que se diviertan con algo, pero Patricio le dice que es inútil y que sus caminos se han distanciado. Entonces, Bob le pregunta si lo quiere dejar, pero Patricio le promete que algún día volverán a juntarse sus caminos. Patricio se va y Bob Esponja se despide y se echa a llorar en el suelo.

Luego, Bob Esponja se dirige a casa de Arenita, le toca la puerta y la llama, pero ella no llega. Bob le dice que necesita ayuda profesional, pero entonces descubre a Patricio hablando con Arenita sobre ciencia. Muy triste, Bob Esponja se va y deja solos a Arenita y a Patricio. Arenita le dice que no sabía que era tan inteligente. Y Patricio le responde que encuentra su intelecto "muy... acertado". Arenita le dice a Patricio que opina sobre un problema de ecuaciones matemáticas que hay en la pizarra. Patricio le dice que solo debe cambiar cierta parte de la ecuación para conseguir el cociente deseado, agregando que "hasta el más simple de los mamíferos podría lograrlo". Arenita se enfada, preguntándole a que se refiere, a lo que Patricio responde que se refiere a su incapacidad para resolver las ecuaciones. Arenita, muy enojada le pregunta a Patricio si la está llamando tonta. Patricio le dice que lo diría de otra forma más elegante, como "discapacitada". Arenita le grita a Patricio que no necesita que le digan tonta y que le agradaba mucho más el Patricio que era tonto. Patricio se va aburrido.

En su casa, Bob Esponja, quien está muy triste y delante de la televisión sollozando, se encuentra lamentándose porque su amigo no está, entonces decide mirar el álbum de fotos de cuando él y Patricio eran amigos, alegando que al menos puede estar con su mejor amigo en sus recuerdos. Y mira las fotos, fotos en las que aparecen ambos riéndose y divirtiéndose. Mientras, Patricio está triste por tener tantos conocimientos si no puede tener a nadie con quien estar compartiéndolo, ningún amigo. Patricio toma el álbum de fotos y observa las mismas fotos. Al mismo tiempo, Bob se pone a llorar y Patricio dice que daría lo que fuera por recuperar a su amigo, por lo que jura utilizar todos sus conocimientos para resolver el enigma de porque ya no se divierte. Estudiando su cerebro, el de Bob Esponja, el de Calamardo y hasta leyendo un libro de la "Teoría de la diversión". Entonces se aplica una fórmula en la cabeza, que solo hace crecer su cabello. Patricio se lo arranca, preguntándose que es lo que cambió en su cerebro, entonces decide ir con Bob.

En casa de Bob Esponja, este se encuentra llorando por Patricio, hasta que entra este con una red y lo secuestra. Cosa que hace muy feliz a Bob Esponja, hasta que le pregunta que van a hacer. Patricio dice que se divertirán y entonces Bob se pone a festejar con su shampoo de burbujas. Entonces, Bob y Patricio se ponen a pescar medusas. Patricio se obliga a divertirse. Juntos se meten en una tabla de esquiar y se tiran por una montaña, en la cual ambos caen y Patricio acaba comiendo tierra. Bob le pregunta si se divirtió y Patricio le pregunta cuando fue que se acabó su diversión. Bob contesta que fue cuando él se cayó del acantilado y entonces Patricio vuelve a correr hacia allí, diciéndole a Bob que duplicará sus acciones de ese día para descubrir cual fue el origen del cambio. El cartel ha sido arreglado, pero es de nuevo atravesado por Patricio y se repite la caída.

Bob Esponja corre hacia abajo en busca de, pero en lugar de encontrar su cabeza encuentra el cuerpo, que tiene la cabeza hundida en el cuello, Bob piensa que la ha perdido de nuevo y le dice que si la encontró una vez la encontrará de nuevo. La cabeza de Patricio sale de nuevo y le dice que sigue igual, así que Bob Esponja se da vuelta y llora. Patricio le pregunta a Bob si al caer la primera vez encontró su cabeza, cuando Bob responde que sí, Patricio le pregunta donde la encontró y él señala el lugar; sin embargo, Patricio cuestiona la ubicación, declarando que si se cayó así, su cerebro debía de haber caído cinco metros al norte, y, Patricio muestra una cabeza rosa caída a un costado del hueco. Bob mira hacia adelante y ve un montón de cabezas como la de Patricio con un cartel que dice "Coral cerebral". Bob le había puesto un cerebro a Patricio, lo que había provocado su gran inteligencia. Bob le pone su cabeza real, tras aceptar la respuesta decidida de Patricio de preferir ser amigo suyo a ser inteligente. Este vuelve a ser normal y el episodio termina con los chicos, jugando de nuevo.

Información adicional

Personajes aparecidos 
Bob Esponja
Patricio Estrella
Plankton (cameo)
Calamardo Tentáculos
Arenita Mejillas

Lugares aparecidos 
Campos de Medusas.
Acantilado.
Casa de Patricio.
Casa de Calamardo
Casa de Arenita.
Casa de Bob Esponja.

Detalles 
 Patricio podía moverse sin tener la cabeza visible, ya que se guiaba ciegamente.
 Existe una escena eliminada en la que: luego de que Patricio vuelva a su forma normal, corren por los Campos de Medusas hasta que Patricio cae por tercera vez desde el acantilado, esta escena nunca fue estrenada por Canal 5 (Televisa).

Enlaces externos 
 en spike.com Patrick SmartPants

Episodios de la cuarta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2005